Masthermannia är ett släkte av kvalster. Masthermannia ingår i familjen Nanhermanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Masthermannia